Il doppio del torneo di tennis Samsung Securities Cup 2006, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitori Alexander Peya e Björn Phau che hanno battuto in finale Florin Mergea e Danai Udomchoke 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Alexander Peya /  Björn Phau (Campioni)
 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (primo turno)

 Wayne Arthurs /  Chris Guccione (quarti di finale)
 Paul Goldstein /  Nathan Healey (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Samsung Securities Cup 2006